Stati Uniti d'America
 Middlefield – città della contea di Middlesex, Connecticut
 Middlefield – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Middlefield – città della contea di Otsego, New York
 Middlefield – villaggio della contea di Geauga, Ohio